Il termine Palazzo Belgioioso può indicare diverse costruzioni tra cui:
Palazzo Belgiojoso a Lecco;
Palazzo Belgioioso a Milano;
Palazzo Belgioioso Mapelli a Milano;
Palazzo Belgioioso a Napoli.